Минца Јерај (Љубљана, 3. јун 1927 — Љубљана, 1. фебруар 2012) је била југословенска и словеначка филмска и позоришна глумица.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|2
|0
|2
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|2
|1
|3
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1966. || Амандус || Други просјак
|-
| 1967. || Тврђава силеџија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1971. || Еразем ин Потепух (ТВ мини серија) || /
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1927.
Умрли 2012.
Љубљанчани
Словеначке глумице
Југословенски глумци